Абрамсон — єврейське прізвище. Відомі носії:
 Джилл Абрамсон — американська письменниця і журналістка, колишній виконавчий редактор The New York Times.
 Абрамсон Шахно Гіршевич —  депутат 2-ї Державної Думи, член Конституційно-демократичної партії.

Єврейські прізвища